Bjergsted (gemeente), voormalige gemeente in Denemarken
 Bjergsted (parochie), parochie in Denemarken